Die Commitments ist der Titel

 eines Romans des irischen Autors Roddy Doyle von 1987; siehe Die Commitments (Roman)
 eines auf diesem Roman beruhenden Films von 1991; siehe Die Commitments (Film)